Yamid Amat se puede referir a:

 Yamid Amat: Periodista colombiano, nacido en Bogotá el 2 de diciembre de 1941; o
 Yamid Amat Serna: Periodista colombiano que trabaja en RCN Radio.